Il singolare maschile del torneo di tennis Canada Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale John McEnroe 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Ivan Lendl (campione)
 John McEnroe (finale)
 Andre Agassi (semifinali)
 Tim Mayotte (terzo turno)
 Kevin Curren (terzo turno)
 John McEnroe (semifinali)
 Miloslav Mečíř (secondo turno)
 Yannick Noah (secondo turno)

 Guillermo Pérez Roldán (secondo turno)
 Goran Ivanišević (primo turno)
 Glenn Layendecker (primo turno)
 Andre Agassi (quarti di finale)
 Kelly Evernden (terzo turno)
 Todd Witsken (secondo turno)
 Richey Reneberg (terzo turno)
 Jimmy Arias (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1989